Desa Jatiharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatiharjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,74, long 111,02), Jawa Tengah, 
 Desa Jatiharjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 111,06), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar